North Hampton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 North Hampton (Illinois)
 North Hampton (New Hampshire)
 North Hampton (Ohio)

Siehe auch: Northampton (Begriffsklärung)